Klipp ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Oskar Klipp (1898–1940), deutscher Politiker (NSDAP)
 Kurt Klipp (1907–1945), deutscher SS-Obersturmführer in Konzentrationslagern
 Matthias Klipp (* 1961), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Zora Klipp (* 1990), deutsche Köchin, Kochbuchautorin und Moderatorin

Siehe auch:
 Klipp Frisör, österreichisches Friseurdienstleistungsunternehmen
 Klipphaus, ein Fachwerkhaus in Braunschweig
 Klippschule, privat organisierte Schule
 Clip